De wereldkampioenschappen wielrennen 1994 werden gehouden in en rond de Italiaanse stad Agrigento, gelegen op het eiland Sicilië, van 21 tot en met 28 augustus.

Het parcours was zwaar, met als gevolg dat de Franse klimmer Luc Leblanc op 28 augustus de wegwedstrijd bij de elite naar zijn hand zette. Van de 170 gestarte renners bereikten er 57 de finish. Bij de vrouwen was de Noorse Monica Valvik de beste.

Het was het eerste wereldkampioenschap waar het onderdeel individuele tijdrit op het programma stond. Zowel voor de mannen als de vrouwen werd deze discipline voor het eerst verreden.

Mannen

Elite

Vrouwen

Elite

Medaillespiegel

1994
Wielrennen in 1994
Wielerwedstrijd in Italië
Wielrennen
Sport in Sicilië
Agrigento